Годао 309 ( G309 , 309国道 ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском уезде Жунчэн (Шаньдун), входящем в состав городского округа Вэйхай, и заканчивается в городе Ланьчжоу (Ганьсу).

Дорога проходит через провинции Шаньдун, Хэбэй, Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Нинся-Хуэйский автономный район.

Общая протяжённость дороги составляет 2208 км.

Маршрут

См. также 
 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть

Ссылки 
Автостоп в Китае

Дороги Китая